Дискография американского исполнителя Уэйлона Дженнингса насчитывает 45 студийных и 5 концертных альбомов, 28 сборников, 16 видеоальбомов и 95 синглов.

Студийные альбомы

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2010-е

Концертные альбомы

Сборники

Совместные издания

С Вилли Нельсоном

Прочие работы

Синглы

Примечания 
Дженнингс, Уэйлон
Дженнингс, Уэйлон